Toponímia:
 Limón o Puerto Limón, ciutat de Costa Rica, capital de la província del mateix nom
 Província de Limón, subdivisió de Costa Rica
 Organitzacions:
 Limón Exprés, tren turístic de la Costa Blanca
 Limón o Asociación Deportiva Limonense, club de futbol de la ciutat de Limón (Costa Rica)
 Limón Fútbol Club, club de futbol de la ciutat de Limón (Costa Rica)
 Biografies:
 Andrés Limón Jiménez, polític espanyol
 David de Limón, artista urbà valencià, els primers anys signava com Limón
 Javier Limón (Madrid, 1973), compositor, productor i guitarrista espanyol dedicat sobretot al flamenc  
 María Eugenia Limón Bayo, política espanyola del Partit Socialista Obrer Espanyol, presidenta de la Diputació Provincial de Huelva i alcaldessa de San Bartolomé de la Torre 
 Miquel Àngel Limón Pons (Alaior, 1957), escriptor i acadèmic de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears